Eschborn ist der Name folgender Orte:
 Eschborn, Stadt im Main-Taunus-Kreis in Hessen

Eschborn ist der Familienname folgender Personen:
 Eginhard Eschborn (1864–1951), deutscher Generalleutnant
 Gustav Eschborn (1824–1902), Beamter im badischen Staatsdienst
 Joseph Eschborn (1800–1881), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Natalie Eschborn (1836–1905), deutsche Theaterschauspielerin
Siehe auch:
 Eschenborn
 Eschbronn